Baccalaureato è un termine accademico che può riferirsi a:

 baccalaureato o baccellierato, traduzione in italiano del bachelor's degree, titolo di studio anglosassone corrispondente all'incirca alla laurea triennale
 baccalaureato, titolo accademico rilasciato dalle università pontificie
 baccalauréat, diploma di maturità in Francia